Binzel bezeichnet:

 Richard P. Binzel (* 1958), US-amerikanischer Astronom.
 (2873) Binzel, Asteroid